DNG est un sigle qui peut signifier :
 Deuxième nivellement général, le niveau de référence de l'altitude en Belgique ;
  ;
 Digital News Gathering.

DNG est une abréviation qui peut signifier :
 Digital Negative, un format informatique ouvert mis en place par Adobe Systems pour le stockage des signaux produits par le capteur d'un appareil photo numérique.